Hospitalsynagoge steht für
Hospitalsynagoge (Fürth)
Hospitalsynagoge (Warschau)